Tsiroanomandidy (district), een district van Madagaskar
Tsiroanomandidy (stad), de hoofdstad van dit district